Забур () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Зелёногурский повят, Любушское воеводство. Население 3418 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Чарна
 Домброва
 Дрошкув
 Лаз
 Мильско
 Пшиток
 Тарнава
 Забур

Прочие поселения 
 Мельно
 Прочки
 Пшиточки
 Раево
 Велёблота

Соседние гмины 
 Гмина Боядла
 Гмина Отынь
 Гмина Сулехув
 Гмина Тшебехув
 Гмина Зелёна-Гура

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Любуского воеводства